Radun je zaniklá osada na svazích Malého Kozjaku v chorvatské obci Kaštel Stari v Kaštelském zálivu. Osada se rozkládala nad dnešním železničním nádražím.

Historie 
Ves Radun je zmiňována v darovacích listinách chorvatských králů Dmitrije Zvonimíra (1083) a Štěpána II. (1089) z dynastie Trpimirovců. 

V době velké morové epidemie v roce 1527 a tureckého nebezpečí byla vesnice opuštěna a přeživší obyvatelstvo se přestěhovalo k pobřeží Kaštelského zálivu, kde si vybudovalo vesnici Kaštel Stari. 

Z původní vsi se zachoval místní název, kostel sv. Jiří v původní podobě z přelomu 10. a 11. století se hřbitovem a dále nápis, který se původně nacházel nad vchodem do kostela sv. Mikuláše z Podmorje. Po výstavbě železničního nádraží v roce 1875 vyrostla na místě původní vsi nová osada Radun, nyní jako katastrální součást obce Kaštel Stari.

Kostel sv. Jiří 
Radunský kostel sv. Jiří je jedním z nejlépe zachovaných raně středověkých kostelů na území Chorvatska a patří ke speciální podobě předrománské sakrální architektury. Jedná se o jednolodní typ podélné stavby s krátkou čtvercovou apsidou, jejíž vnější povrchy stěn jsou hustě členěny mělkými výklenky tvořenými úzkými sloupy, které se zvedají od úrovně terénu ke střeše kostela. 

Interiér kostelíka svatého Jiří je členěn nástěnnými pilastry, které nejsou protějškem k vnějším lizénám, rozdělující interiér kostela na čtyři části. 

Stylistické prvky budovy, architektonické detaily, jako jsou štíty nad jižními dveřmi a fresky, pocházejí z 10. nebo 11. století.

Kostel sv. Mikuláše z Podmorje 

Kostel sv. Mikuláše v Podmoří je datován do 9. století. Dochovaly se pouze základy a latinský nápis, nápis byl postaven na novém kostele sv. Mikuláše v Raduni, v Kaštelu Starém. Překlad zní: Toto je dvůr, toto je nebeská brána. Zde je odpočinek pro unavené, zdraví pro nemocné, zde jsou očištěné zločiny, vina a všechny nepravosti. Tento dům (kostel) postavil Ljubomir na počest neporažených Svatých: Petra, vyznavače Mikuláše a mučedníka Jiřího.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Vjeko Omašić, Historie hradu, Split, 1986, Logos.
 Tonći Burić, kostel sv. Jurija a středověká vesnice Radun, Split, 2010, MHAS.
 Don Frane Ivasović, Kaštel Stari načrtává jeho historii a život, Dugi Rat, 2001, MH Kaštela

Kaštela